LaCoste – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas
 Lacoste – gmina we Francji, w regionie Langwedocja-Roussillon
 Lacoste – gmina we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Lacoste – francuskie przedsiębiorstwo, założone w 1933 roku przez tenisistę René Lacoste’a
 René Lacoste – francuski tenisista